Арсений Юрьевич Ковальский (), Москва) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в Москве, окончил факультет дошкольной психологии МГПИ им. Ленина и актёрский факультет РАТИ ГИТИСа, мастерская В. А. Андреева.

Работал в Драматическом театре-школе «Пять Вечеров» под руководством С. А. Ривкина (1982-1992 годы), театре «Модернъ» под руководством С. А. Враговой (1996-2001 годы).

С 2001 года — актёр Московского театра «Эрмитаж» под руководством М. З. Левитина.

Актёр также принимает участие в постановках других театров:

 спектакль «Шлимазл» Московского театра «Шалом»;

 спектакли «Тесный мир» и «ТАБУ, АКТЕР!» Московского театрального товарищества «Старый театр».

С 2011 года живёт в Барселоне.

Студенческие работы 

 1995-1996 — «Бег» — Белый генерал, М.Булгаков, реж. В. Тарасенко / РАТИ ГИТИС;
 1995 — «Золотой ключик, или Деревянное счастье» — Карабас-Барабас, по пьесе А. Ковальского, реж. А. Ковальский / РАТИ ГИТИС.

Пушкин 

 1999 — исполнитель роли Александра Сергеевича Пушкина в спектаклях и гала-представлениях официальной программы Правительства Москвы, посвящённой празднованию 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина (ГКЗ "Россия" и Манежная площадь);
 2003 — в спектакле «Изверг» — А. С. Пушкина, пьеса М. Левитина, реж. М.Левитин / Московский театр «Эрмитаж»;
 2005 — в спектакле «Пир во время ЧЧЧумы. Фрагменты» — А. С. Пушкина, по А. С. Пушкину, реж. М.Левитин / Московский театр «Эрмитаж».

TOY studio 

Агентство Игры Арсения Ковальского.

Реализованные проекты:
 ДОДО — Песенки. Сборник стихов Арсения Ковальского.
 2010 — Моноспектакль - «ТАБУ, АКТЕР!», пьеса С. Носова, реж. К. Нерсисян. Совместно с Московским Театральным Товариществом "Старый Театр" п/р Карена Нерсисяна. Премьера спектакля состоялась на сцене Центра-Музея В.С. Высоцкого 19 сентября 2010 года, в День Леса.

Роли в театре 
Театральное товарищество «Старый театр»:
  — «Тесный мир» — Владимир, С.Носов, реж. К. Нерсисян
  — Моноспектакль — «ТАБУ, АКТЕР!», С.Носов, реж. К.Нерсисян

Московский театр «Эрмитаж»:
  — «Безразмерное Ким-танго», Ю. Ким, реж. М. Левитин
  — «Эрендира и её бабка» — Уллис, «Эрендира и её бабка», по Г. Маркесу, реж. М. Левитин
 2001 — «Уроки русского по Михаилу Жванецкому» — Ученик Друккера, М. Жванецкий, реж. М. Левитин
  — «Под кроватью» — Творогов, первый франт, Ф. М. Достоевский, реж. М. Левитин
  — «Азеф» — Рачковский, М. Левитин, реж. М. Левитин
 2003 — «Изверг» — Пушкин , М. Левитин, реж. М.Левитин
 2004 — «Суер-Выер» — Лоцман Кацман, Ю. Коваль, реж. М. Левитин
  —  «Пир во время ЧЧЧумы. Фрагменты» — Молодой человек, А. С. Пушкин, реж. М. Левитин
  — «О сущности любви» — Разлюбленный, В. Маяковский, реж. М. Левитин
 2006 — «Ивонна, принцесса Бургундская» — Принц, В. Гомбрович, реж. А. Левинский
  — «Золотой телёнок, или Возвращение в Одессу» — Остап Бендер, пьеса Валерия Семеновского по И. Ильфу и Е. Петрову, реж. М. Левитин
  — «Кто автор этого безобразия?» — Актёр, Н.Эрдман, реж. М.Левитин

Спектакли в других театрах
  — «Игрушечный побег», Д. Родари, реж. Л. Трушкин / Театр А. Чехова
  — Моноспектакль — «Лиловый дым», Ф. Розинер, реж. А. Кругляк
  — «Сарабанда в середине пути», Л. Либерова, реж. Г. Мацкявичюс / ЦДРИ
  — «Счастливое событие» — Пришелец, С.Мрожек, реж. С. Врагова / Театр «Модернъ»
  — «Шлимазл» — Лазик Ройтшванец, И. Эренбург, реж. А. Левенбук / Московский театр «Шалом»
  — «Островский или скромное обаяние буржуазии», — Евдоким Егорыч Стыров  А. Н. Островский, реж. В. Берзин /"Школа Драматического Искусства" Анатолия Васильева

Режиссерские работы 

 1995 — «Золотой Ключик, или Деревянное Счастье», пьеса А. Ковальского на темы А. Толстого, реж. А. Ковальский / ГИТИС (РАТИ). В 2005 году был записан аудио альбом "Золотой Ключик, или Деревянное Счастье" с песнями из этого спектакля в исполнении А. Кортнева, А. Стоцкой, П. Майкова, А. Макарского и др.
 2002 — постановка спектакля «Рахель» (жизнь и творчество израильской поэтессы Рахель Блувштейн) при поддержке Израильского Культурного Центра.

Фильмография 
 1999 — Катерина Ивановна — режиссёры Валерий Зеленский, Светлана Врагова, телеверсия спектакля Московского театра «Модернъ».
 2001 — Служба счастья — Саша — режиссёр Андрей Канивченко
 2003 — Песочные часы — Моноспектакль 
 2004 — Любовные авантюры — Мальдам
 2004 — Молоды и счастливы — Кямал
 2005 — Граффити
 2006 — Сыщик Путилин — Боев
 2006 — Девять жизней Нестора Махно — Яков Свердлов
 2008 — Завещание ночи — Садовник Шараф
 2009 — Любить и ненавидеть — Реми Дилье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Арсения Ковальского 
 А. Ковальский на сайте театра "Эрмитаж" 
 А. Ковальский на сайте Театрального товарищества "Старый театр"
 А. Ковальский на сайте Российское кино 
 А. Ковальский на сайте VashDosug.ru

Актёры по алфавиту
Актёры России